FSPP steht für:
 Financial Statement Presentation Project, internationales Projekt des International Accounting Standards Boards und des Financial Accounting Standards Boards zur Weiterentwicklung des Rechnungslegungsstandards International Accounting Standard 1
 Farnesyl S-Thiolodiphosphat, chemische Verbindung
 Forschungsstelle für informationelle Photochemie und Photophysik der Akademie der Wissenschaften der DDR
 Praslin Island Airport (ICAO-Code), Flughafen auf der Insel Praslin der inneren Seychellen

Abkürzung